A 58.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 27 de abril a 2 de maio de 2004 com um percurso de 630,6 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Genebra, e final em Lausana.
O vencedor foi o estadounidense Tyler Hamilton, cobrindo a prova a uma velocidade média de 40 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

2004
2004 no ciclismo
2004 na Suíça